Кубок — многозначный термин. Может означать:

 Кубок — питьевой сосуд.
 Кубки. Кубки (чаши) — карточная масть в картах Таро (соответствует червям).
 Спортивный кубок — приз, как правило, переходящий, которым награждается победитель соревнований (команда или отдельный спортсмен).
 Кубок — вид соревнования (см. :Категория:Кубки).
 Кубок Кремля (теннис)
 Кубок Дэвиса (теннис)
 Кубок Стэнли (хоккей)
 Кубок конфедераций (футбол)
 См. также Кубок Интертото, национальные и региональные кубки по футболу.
 Кубок Заполярья (карате Кёкусинкай)

 «Кубок» — комедия 1999 года бутанского режиссёра Кхьенце Норбу.
 Кубок — деревня в Невельском районе Псковской области.

Питейная посуда
Спортивная терминология